Feketelak néven az alábbi településeket keresheted:
 Feketelak (Kolozs megye) (Lacu)
 Feketelak (Maros megye) (Negrenii de Câmpie)